Потос может обозначать:
 Потос () — род растений семейства Ароидные.
 Потос, также сциндапсус, — общеупотребительное название эпипремнума золотистого (Epipremnum aureum), который ранее включали в род Потос.
 Потос, или Пофос () — один из древнегреческих богов любви; покровитель любовных чувств к отсутствующему или умершему объекту влюблённости.
  () — населённый пункт на острове Тасос (Греция).
  () — скульптура мастера Скопаса (IV век до нашей эры).

См. также